Гираут:

 Гираут Рикье (ок. 1230—ок. 1295) — трубадур. Годы творческой деятельности 1254 — 1292.
 Гираут де Борнель (1138—1215) — трубадур, считавшийся мастером «тёмного стиля».